Рио Плајас има више значења:

 Рио Плајас (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Рио Плајас, Лос Роблес (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику